Ape Rotoma, poeta espanyol nascut el 1967
 Ape (Letònia), localitat de Letònia
 Epké, antic regne al modern Benín
 A*P*E, pel·lícula
 APE o Asociación Primatológica Española, associació naturalista d'Espanya
 APE o Monkey's Audio, format de codificació d'àudio sense pèrdues usat per Monkey's Audio
 APE o Aliança contra la pobresa energètica, moviment social que lluita contra la pobresa energètica